Трахотинка — речка в Смоленской области, правый приток реки Березина. Длина 16 километров. Площадь водосбора 92 км².

Речка начинается из пруда, расположенного возле бывшей деревни Ивановка Починковского района.

В начале направление течения на юго-запад, но постепенно склоняется на запад. Протекает через деревни Доброхотовка, Комаровка и несколько уже заброшенных деревень — Ивановка, Захаровка, Красиловка, Шипенка.

В речку впадает несколько ручьёв, но название имеет только ручей Козловка, впадающий слева возле деревни Доброхотовки.

Источники 
 
 

Притоки Березины (притока Сожа)
Реки Починковского района Смоленской области
Реки Хиславичского района